OCT steht für:
 Optical coherence tomography (dt.: Optische Kohärenztomografie), medizinische Untersuchungsmethode 
 Oxford Classical Texts
 Overseas Countries and Territories, siehe Gebiet der Europäischen Union#OCT

Oct. steht für:
 Octans, engl. für Oktant (Sternbild)
 Octave, engl. für Oktave 
 October, engl. für Oktober
 Octateuch, engl. für Oktateuch, die ersten acht Bücher der griechischen Bibel

OCT